DAG Klassical Es una empresa latinoamericana dedicada a producir, publicar y distribuir en formato digital, música clásica, jazz, contemporánea latinoamericana y 

cinemática. Fue fundada 2018 por el productor musical Danilo Álvarez y la comunicadora social Alejandra Giraldo.

DAG Klassical nace con la idea de apoyar a compositores y músicos académicos nóveles.

Alguno de sus artistas son: Marcela Roggeri  Filip Bandzack, Goulnara Galínchina, Gerardo Gerulewicz, James Strauss, Morris NorthcuttSimon Bolivar String Quartet Igor Lavrov Benito LiendoOrquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho

Referencias

Enlaces externos 
 https://www.dagklassical.com/
 https://www.instagram.com/dagklassical/?hl=es
 https://m.facebook.com/people/Dagklassical/100063061250762/
 https://www.youtube.com/@dagklassical4164